Tenisový turnaj ATP Abierto Mexicano Telcel 2009 se konal ve dnech 23. - 28. února v mexickém Acapulcu venku na antukových dvorcích. Odměny činily 1,226,500 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Související články 
 Abierto Mexicano Telcel
 Abierto Mexicano Telcel 2009 - ženy

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry
Abierto Mexicano Telcel
ATP World Tour 2009